Les élections municipales espagnoles ont lieu le  à Valence.

Le Parti populaire conserve à nouveau la majorité absolue pour un troisième scrutin, même s'il enregistre un léger recul, perdant un siège au profit des socialistes, qui progressent légèrement, tout comme la Gauche unie, réunie avec la Gauche valencienne au sein de la coalition Entesa (Entente).

Rita Barberá est réélue maire pour une quatrième fois.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales espagnoles de 2003

2003
Valence
Politique en mai 2003